Barbara Gerken – ex tennista statunitense
 Dean Gerken – calciatore inglese
 Paul Gerken – ex tennista statunitense